Alfons V de Lleó (996 - 1028), rei de Lleó i Galícia.
 Alfons V de Ribagorça (1358 - 1425), comte de Ribagorça.
 Alfons V d'Aragó dit “el Magnànim” o (1416 - 1458), comte de Barcelona i rei d'Aragó.
 Alfons V de Portugal dit “l'Africà” (1432 - 1481), rei de Portugal.